Grand Prairie ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grand Prairie (Illinois), Will County
 Grand Prairie (Louisiana), St. Landry Parish
 Grand Prairie (Texas), Dallas County, reicht auch ins Ellis County und Tarrant County

Siehe auch:
 Grand Prairie Township
 Grande Prairie, Alberta